Alicia Tecuanhuey Sandoval (Puebla) es académica e investigadora mexicana, ganadora del Premio Salvador Azuela, Premio Alfonso Caso y Premio Gilberto Bosques. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores

Trayectoria 
Es licenciada por el colegio de historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde se graduó con su tesis Las relaciones laborales en el sistema de transporte colectivo de la ciudad de Puebla, 1910 - 1917. Años más tarde se graduó de la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con su tesis La política agraria de la revolución de junio de 1943. En 1998 se doctoró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Ha sido académica en diversas instituciones como la BUAP y la Universidad de las Américas Puebla. 

En cuanto a su carrera como investigadora, sus intereses han sido principalmente la historia y  política mexicana, mostrando interés en brindar reconocimiento a la vida y obra de mujeres que han marcado nuestra historia. En 2018 presentó el libro Mujeres protagonistas de nuestra historia en el cual también participó como autora en colaboración con otras ocho investigadoras en donde menciona que:Escribir y reflexionar sobre las mujeres que han participado en las transformaciones de México, sigue siendo una tarea indispensable En 2020 fue encargada de organizar la conferencia virtual Leona Vicario, la familia de una mujer fuerte, proyecto que buscó brindar exposición a la trayectoria de la insurgente.

En 2011 tomó protesta como miembro de la mesa directiva de la Sección Regional Sureste II de la Academia Mexicana de Ciencias.

Premios 

 Premio Salvador Azuela de investigación otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 1998-1999 
 Premio Alfonso Caso otorgado por la UNAM
 Premio Gilberto Bosques otorgado por las Embajadas de Alemania y Francia

Publicaciones 

 Mujeres protagonistas de nuestra historia 2018
 La formación del consenso para la independencia. Lógica de la ruptura del juramento. 2010
 Las cartas de Morelos en la Biblioteca José María Lafragua 2010
 De igual forma ha publicado varios artículos en revistas como: Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, Revista Complutense de Historia de América, Anuario Instituto de Estudios de Historia Social, Revista Latinoamericana de Política, Revista Crítica, Eslabones, Revolución y posrevolución, entre otras.

Referencias 

Historiadoras
Investigadoras de México